Stati Uniti d'America
 Millbury – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Millbury – villaggio della contea di Wood, Ohio